Eschebach ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Eschebach (1842–1905), deutscher Blechwaren- und Küchenmöbelfabrikant
 Erika Eschebach (* 1954), deutsche Historikerin und Museumsleiterin
 Hans Eschebach (1909–1982), deutscher Architekt, Stadtplaner und Bauforscher
 Insa Eschebach (* 1954), deutsche Religionswissenschaftlerin, Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück
 Karl-Ernst Eschebach (1924–2003), deutscher Politiker (DBD), DBD-Bezirksvorsitzender Cottbus

Siehe auch:

 Eschbach
 Eschebachsche Werke, 1877 von Carl Eschebach als Klempnerwerkstatt gegründet
 Eschelbach
 Eschenbach